Le tournoi de tennis de Corée est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Séoul du  au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Marta Domachowska, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cho Yoon-jeong et Jeon Mi-ra.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2004
Coree
2004 en Corée du Sud
Tennis en septembre 2004
Tennis en octobre 2004